94-й Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2015 года прошёл в Тбилиси (Грузия) c 10 по 18 апреля, были разыграны награды в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях — у женщин.

Перед чемпионатом 
24 марта 2015 года стало известно, что сборная Болгарии по тяжёлой атлетике дисквалифицирована в полном составе. Это произошло после того, как допинг-пробы одиннадцати членов сборной дали положительный результат, в организме спортсменов был найден анаболический стероид станозолол. В список дисквалифицированных спортсменов также попал Иван Марков — призёр чемпионатов мира и чемпион Европы 2014 года в весовой категории до 85 кг.

Чемпионы и призёры

Мужчины

Женщины

Дисквалификации спортсменов 
 до 94 кг (мужчины). Анатолий Кырыку (Молдавия), занявший 4-е место.
 до 105 кг (мужчины).  (Молдавия) лишён серебряной медали.  (Грузия), занявший 9-е место.
 свыше 105 кг (мужчины). Олег Прошак (Украина) лишён золотой медали.

Медальный зачёт

По большим медалям

По общей сумме медалей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте iwf
 Страница чемпионата.
 Список участников чемпионата.

2015
Апрель 2015 года
тяжёлая атлетика
Спорт в Грузии в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Чемпионаты Европы в Грузии
Соревнования по тяжёлой атлетике в Грузии
2015 год в тяжёлой атлетике